Gygax ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Friedrich Gygax (1896–1968), Schweizer Chemigraph
 Daniel Gygax (* 1981), Schweizer Fußballspieler
 Emma Gygax-Ritter (1896–1984), Schweizer Unternehmerin und Firmenmitbegründerin
 Fritz Gygax (1908–1987), Schweizer Geograph und Hydrologe
 Gary Gygax (1938–2008), US-amerikanischer Spieleautor
 Hansueli Gygax (1942–2017) Schweizer Handballspieler
 Marc Domingo Gygax (* 1965), spanischer Althistoriker
 Markus Gygax (* 1950), Schweizer Berufsoffizier
 Nicolas Gygax (* 1996), Schweizer Freestyle-Skier
 Nik Gygax (1957–2020), Schweizer Koch
 Paul Gygax (1849–1910), Schweizer Unternehmer und Politiker